Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2005 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2004-2005. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании. Соревнования во всех дисциплинах прошли на «взрослом» и юниорском уровнях. 

По итогам чемпионата была  сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир прошёл в Оулу с 18 по 19 декабря 2004 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Юниоры. Юноши

Юниоры. Девушки

Ссылки 
 2005 Результаты: Taitoluistelu-lehti. - 2005. - № 1. - С. 31

Чемпионаты Финляндии по фигурному катанию
2004 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Оулу
Фигурное катание в сезоне 2004/2005
Спорт в Финляндии в 2004 году
Декабрь 2004 года